Hrvatska:
 Ljubina (Dvor), naselje u općini Dvor

BiH:
 Ljubina (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne (Semizovac)
 Ljubina (pritoka Jablanice), desna pritoka Jablanice
 Ljubina (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Ljubina (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Ljubina - Poturovići, naselje u općini Vogošća